Berhala steht für

Berhala (Sabah), eine zu Sabah, Malaysia gehörende Insel
Berhala (Sumatra), eine zu Sumatra, Indonesien gehörende Insel